Sint-Bartholomeusbasiliek (Luik) te Luik
 Sint-Bartholomeusbasiliek of Basiliek van het H. Sacrament in Meerssen

Bartholomeus